Божевільня — лікарня для божевільних.

Література 
 Божевільня на краю землі (Madhouse at the End of the Earth) — книжка Джуліана Санктона (Julian Sancton) про виживання під час полярної експедиції, яка пішла жахливо невдало.

Фільми 
  :  — британський фільм жахів режисера .
  :  — італійсько-американський фільм жахів, режисера і співавтора сценарію .
  : «Божевільня» — американська чорна кінокомедія режисера .
  : «Божевільня» — американський трилер режисера .

Інше 
  — це тип атракціону, який створює ілюзію того, що будинок обертається. Розроблений голландською фірмою Vekoma Rides Manufacturing у 1990-х роках, але корінням він сягає XIX століття.

Примітки